Карлетон Хоффнер () — американский фигурист, бронзовый призёр чемпионата мира 1949 года в парном катании, чемпион США 1946 года в танцах на льду.

Карлетон Хоффнер выступал в парном катании и танцах на льду вместе с Энн Дэвис.

Спортивные достижения

Пары

Танцы

Ссылки 
 

Фигуристы США